«Мелкий фермер» () — французский драматический фильм 2017 года, полнометражный режиссерский дебют Юбера Шаруэля. Мировая премьера состоялась 20 мая 2017 года на 70-м Каннском международном кинофестивале, где фильм участвовал в программе секции Международная неделя критиков.

Сюжет

В ролях 
 Сванн Арло — Пьер Шаванж
 Сара Жиродо — Паскаль Шаванж
 Изабель Канделье — мадам Шаванж
 Були Ланнерс — Жами
 Валентин Леспинассе — Жан-Дени
 Клеман Брессон — Фабрис
 Жан Шаруэль — Раймон
 Жан-Поль Шаруэль — месье Шаванж

Награды и номинации 
Премия «Сезар»-2018
 Лучший фильм — продюсеры: Стефани Берман, Алексис Дульгерьян, режиссёр: Юбер Шаруэль (номинация)
 Лучшая режиссура — Юбер Шаруэль (номинация)
 Лучший оригинальный сценарий — Клод Ле Пап, Юбер Шаруэль (номинация)
 Лучший актёр — Сванн Арло (награда)
 Лучшая актриса второго плана — Сара Жиродо (награда)
 Лучший дебютный фильм — режиссёр: Юбер Шаруэль, продюсеры: Стефани Берман, Алексис Дульгерьян (награда)
 Лучшая музыка к фильму — Myd (наст. имя ) (номинация)
 Лучший монтаж — Жюли Лена, Лилиан Корбей, Грегуар Пойнтекай (номинация)

Премия «Люмьер»-2018
 Лучший актёр — Сванн Арло (номинация)
 Лучший дебютный фильм — Юбер Шаруэль (номинация)

Приз Луи Деллюка-2017
 Лучший дебютный фильм — Юбер Шаруэль (номинация)

Премия Европейской киноакадемии-2017
 Европейское открытие — Юбер Шаруэль (номинация)

Примечания

Ссылки 
 «Мелкий фермер» на сайте Cineuropa
 Обзор фильма на сайте Variety
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Фильмы Франции 2017 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы на французском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров